De Rally van Corsica 2000, formeel 44ème V-Rally Tour de Corse - Rallye de France, was de 44e editie van de Rally van Corsica en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 331e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cor
Rally van Corsica